Il gruppo della matlockite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della matlockite 
 Bismoclite
 Daubréeite
 Matlockite
 Rorisite
 Zavaritskite

Note

Collegamenti esterni 
 

Matlockite